«Y Todo Queda en Nada» () — это последний и пятый сингл с альбома Рики Мартина Almas del Silencio. Он был выпущен 8 декабря 2003 г. в латиноамериканских странах.

Клип 
Клип, снятый Густавом Гарзоном, вышел в январе 2004 г.

Появление в чарте 
Песня достигла первой строки в Hot Latin Songs в США и оставалась наверху одну неделю. Она также достигла второй строки в Latin Pop Songs и Tropical Songs.

Форматы и трек-листы 
US promotional CD single
 «Y Todo Queda en Nada» — 3:55

Чарты

Годовые чарты

Примечания 

Песни Рики Мартина
Поп-баллады
Песни на испанском языке
Синглы Columbia Records